Коцев — фамилия; имеет женскую форму Коцева.
 Коцев, Николо (род. 1961) — болгарский гитарист, скрипач, композитор и аранжировщик.
 Коцев, Пшемахо Тамашевич — один из видных политических деятелей на Северном Кавказе в 1917—1920 годах.
 Коцев, Стефан (род. 1994) — северомакедонский футболист. См. также 
 Коц